Misty – nome proprio di persona femminile
 Misty – personaggio dei Pokémon
 Misty – brano musicale di Erroll Garner
 Misty – drama coreano
 Eris (Misty) – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco